Aiwasow ist der Familienname folgender Personen:
 Anatoli Aiwasow (* 1996), armenischer Fußballtorhüter
 Natig Aiwasow (* 1970), aserbaidschanischer Ringer